Рекун Іван Андрійович ( 22.06.1920-?) — учасник Другої Світової Війни, ветеран війни.

Біографія 
Народився у с. Тулиголове. Призваний на дійсну військову службу 15.08.1940 року Кролевецьким РВК в 194 окремий зенітний артилерійський полк, службу проходив до 15.05.1946 року. З 22.06.1941 року до 09.05.1945 року приймав участь у Другій світовій війні, у складі 1078 зенітного артилерійського полку в званні сержанта, на посаді командира гармати 85 мм. Демобілізований у запас 15.05.1946 року. Мав нагороди: медалі «За відвагу», «За взяття Берліну», «За оборону Сталінграду», «За перемогу над Німеччиною», орден «Червона Зірка». Був одружений з Єфросинією Дмитрівною 1920 р.н. Після війни працював у колгоспі ім. Кірова в с. Тулиголове на рядових роботах.

Примітки 

Учасники Другої світової війни з СРСР
Уродженці Сумської області